Najmányi László (1919–1970) vízmérnök
 Najmányi László (1946–2020) író, díszlettervező, filmrendező